Никколо́ Уго Фо́сколо (; 6 февраля 1778, Закинф — 10 сентября 1827, Тёрнем-Грин) — итальянский поэт и филолог.

Биография 
Фосколо родился 6 февраля 1778 года на ионическом острове Закинфе. Его мать Диамантина была гречанкой, отец — Андреа Фосколо — был знатным венецианцем, врачом; в то время семья жила в Сплите. После смерти отца в 1788 году семья переехала в Венецию.

Уго окончил Падуанский университет. Он был горячим поклонником французской революции и Бонапарта, в котором видел ее воплощение и от которого ожидал освобождения Италии. В 1797 г. он поставил на венецианской сцене трагедию «Tieste», встреченную публикой сочувственно; в ней видно подражание Альфьери. Он поступил в цизальпийский легион, сражался под командой Массены против австрийцев, прославлял Наполеона в оде, но после битвы при Маренго покинул войско, так как ход событий его более не удовлетворял.

В 1799 г. был опубликован его знаменитый роман «Vera storia di due amanti infelici», в переработанном виде вышедший в свет в Милане в 1802 г. под заглавием «Ultime lettere dі Jacopo Ortis».

В 1804 г. Фосколо перевёл и издал с научными комментариями гимны Каллимаха. Политическое негодование Фосколо выразил в «Orazione a Buonaparte», написанной, когда он заседал на созванном Наполеоном собрании цизальпийских депутатов, но напечатанной лишь после падения Наполеона. Большой популярностью пользовалась элегия Фосколо «I sepolcri» (1807 г.), вызванная смертью в крайней бедности его учителя и друга Парини. 

В 1808 г. Фосколо получил кафедру итальянского красноречия в Павии и сразу создал себе громкую известность как профессор; но через несколько месяцев был лишен кафедры по политическим причинам. Вскоре после этого он поставил в Милане драму «Ajace», в которой, несмотря на классическую форму, нетрудно было усмотреть Наполеона и других современников в образе греческих героев; драма была запрещена, Фосколо был выслан из Ломбардии и поселился во Флоренции. Там в 1813 г. он поставил новую драму, «Ricciardi», из средневековой итальянской истории. Драма была тоже запрещена после первого представления. 

В 1813 г. Фосколо получил возможность поселиться в Милане, но после вступления в него австрийцев счел более удобным уехать в Швейцарию, потом в Великобританию. В эмиграции он посвятил себя по преимуществу литературной критике и истории литературы, написал по-английски ряд статей об Италии, проникнутых крайним пессимизмом относительно её будущности.

Фосколо умер 10 сентября 1827 года в Тёрнем-Грине близ Лондона и был похоронен на кладбище у церкви Св. Николая в Чизике, где до сих пор есть его мемориал. Через 44 года после смерти, в 1871-м его прах был перезахоронен в пантеоне флорентийской базилики Санта-Кроче.

Библиография 
 1797 — Тиест (), трагедия
 1799 — Наполеон Бонапарт освободитель ()
 1802 — Последние письма Якопо Ортиса ()
 1807 — Гробницы (), поэма
 1810—1811 — Аякс (), трагедия
 1813 — Риччарда (), трагедия

Издания на русском языке 

 Последние письма Джиакопо Ортиса. // Антология В. Гёте. Страдания молодого Вертера. Х. Валера. Иллюзии доктора Фаустино. У. Фосколо. Последние письма Джиакопо Ортиса. (Серия: История молодого человека XIX столетия) — Москва. Журнально-газетное объединение. — 1932 год. 328 с. Тираж 40000 экземпляров.

 Последние письма Якопо Ортиса. // Переводчик Г. П. Смирнов. — Москва. Государственное издательство художественной литературы. — 1962 год. 184 с. Тираж 30000 экземпляров.

 К Флоренции (стихотворение) // Переводчик: Евгений Витковский. // Антология Поэзия народов мира. (Серия: Библиотека мировой литературы для детей) — Москва. Детская литература. — 1996 год. Страницы 275—276. Тираж 25000 экземпляров.

Примечания

Ссылки 

 
 
 Инна Павловна Володина. Фосколо и Данте. // Итальянская традиция сквозь века. Из истории итальянской литературы XVI—XX веков. Авторский сборник — СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета. — 2004. Страницы 157—168.
 С. Г. Ломидзе. На пороге новой эпохи (поэзия Уго Фосколо). — Известия АН СССР. Серия литературы и языка. — 1976, т. 35, № 1

Писатели Италии
Похороненные в базилике Санта-Кроче во Флоренции
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Члены Туринской академии наук